Burkina Faso
 Regione del Centro (Centre) – regione 
 Camerun
 Regione del Centro – regione 
 Francia
 Centro – regione 
 Stati Uniti d'America
 Centre – città della Contea di Cherokee, Alabama 
 Centre – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Centre – township della Contea di Perry, Pennsylvania

Pagine correlate 
 Center
 Centro

Altri progetti